Godégisel, Godégisèle, ou Godégisile, sont trois noms utilisés de façon indifférenciée, dont l'origine semble être le nom vandale ou burgonde Godogeisal.

Ce nom désigne plusieurs personnages différents : 

 Godégisel, ou Godégisèle, mort en 407, est le fils du roi Wisimar, et lui-même roi de la tribu vandale des Hasdings.

 Godégisile, ou Godégisel, ou Godégisèle, mort en 500, est le troisième fils du roi burgonde Gondioc, et par conséquent le frère de Gondebaud et de Gondemar .